The Runaway Freight – cortometraggio del 1913 diretto da J.P. McGowan
The Runaway Freight – cortometraggio del 1914 diretto da John G. Adolfi